Петро-Анновка () — село,
Пышненковский сельский совет,
Зеньковский район,
Полтавская область,
Украина.

Население по переписи 2001 года составляло 3 человека.

Географическое положение 
Село Петро-Анновка находится на расстоянии в 1 км от села Пышненки.
По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.
Рядом проходит автомобильная дорога .

История 
Во владельческом хуторе Петро-Анновка (Соколовичи) в 1859 году было 10 дворов в них проживало 35 мужского и 37 женского пола, был 1 завод

В 1869 году населённый пункт значится карте как хутор Соколовича

Примечания